Hermann Schulze ist der Name folgender Personen:
* Hermann Schulze (Politiker, 1870) (1870–1962), deutscher Tischler und Bremer Politiker (SPD)
 Hermann Schulze (Ingenieur) (1895–1985), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Hermann Schulze (Politiker, 1897) (1897–1967), deutscher Politiker und Parteifunktionär (KPD, SPD, SED)
 Hermann Schulze (Politiker, 1898) (1898–1944), deutscher Politiker (KPD, NSDAP)
 Hermann Schulze-Berndt (1958–2020), deutscher Religionspädagoge und Autor
 Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883), deutscher Politiker
 Hermann von Schulze-Gävernitz (1824–1888), deutscher Staatsrechtslehrer
 Hermann Schulze-Koops (1927–1996), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Hermann Adolf Schulze (1883–1934), deutscher Bergbaumanager

Siehe auch:
 Hermann Schulz